Zur Fähre steht für:
 Zur Fähre (Kirchroth), Straße in Kirchroth, siehe Liste der Baudenkmäler in Kirchroth
 Zur Fähre (Reinhardshagen), Straße in Reinhardshagen, siehe Liste der Kulturdenkmäler in Reinhardshagen (Veckerhagen)

 Gaststätte „Zur Fähre“ in Magdeburg
 Kneipe im Haus Fährstraße 17 (Stralsund)
 Gasthof Zur Fähre, Baudenkmal in Wettin-Löbejün, siehe Wettin-Löbejün #Brachwitz